Spółdzielczy Klub Sportowy Start Gniezno –  polski klub żużlowy z Gniezna. W latach 1956–2004 brał udział w rozgrywkach ligowych. W późniejszym czasie przestał funkcjonować.

Sezony

Osiągnięcia

Krajowe 
Poniższe zestawienia obejmują osiągnięcia klubu oraz indywidualne osiągnięcia zawodników reprezentujących klub w rozgrywkach pod egidą PZM oraz GKSŻ.

Mistrzostwa Polski 
Drużynowe mistrzostwa Polski
 3. miejsce (1): 1980

Młodzieżowe drużynowe mistrzostwa Polski
 1. miejsce (1): 1998
 3. miejsce (1): 1980

Mistrzostwa Polski par klubowych
 2. miejsce (1): 1996
 3. miejsce (3): 1979, 1980, 1998

Młodzieżowe mistrzostwa Polski par klubowych
 2. miejsce (2): 1990, 1998
 3. miejsce (2): 1987, 1999

Indywidualne mistrzostwa Polski
 2. miejsce (1):
 2002 – Krzysztof Cegielski

Młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Polski
 2. miejsce (2):
 1982 – Wojciech Pankowski
 1988 – Tomasz Fajfer
 3. miejsce (1):
 1975 – Eugeniusz Błaszak

Pozostałe 
Złoty Kask
 2. miejsce (2):
 1980 – Eugeniusz Błaszak
 1999 – Robert Sawina
 3. miejsce (1):
 1990 – Jacek Gomólski

Srebrny Kask
 3. miejsce (2):
 1975 – Eugeniusz Błaszak
 1998 – Krzysztof Jabłoński

Brązowy Kask
 2. miejsce (2):
 1981 – Piotr Podrzycki
 1997 – Tomasz Cieślewicz
 3. miejsce (1):
 1998 – Paweł Duszyński

Międzynarodowe 
Poniższe zestawienia obejmują indywidualne osiągnięcia zawodników krajowych na arenie międzynarodowej w rozgrywkach pod egidą FIM oraz FIM Europe.

Mistrzostwa świata 
Indywidualne mistrzostwa świata juniorów
 2. miejsce (1):
 1998 – Krzysztof Jabłoński

Zobacz też 
 TŻ Start Gniezno
 GTM Start Gniezno

Uwagi

Bibliografia 
 

 
Gniezno